Adventskerk (Alphen aan den Rijn), een kerk van de Hervormde Gemeente van Alphen aan den Rijn
 Adventskerk (Assen), een kerk in de Nederlandse stad Assen in de provincie Drenthe
 Adventskerk (Eindhoven)
 Adventskerk (Zoetermeer), een kerk in het oude dorp van Zoetermeer in de Nederlandse provincie Zuid-Holland

Zie ook: Adventkerk